Eastern Time Zone (ET) può riferirsi ai seguenti fusi orari:

 Eastern Standard Time, fuso orario della costa atlantica del Nord America di offset UTC-5 (UTC-4 durante l'ora legale)
 Eastern European Time, fuso orario dell'Europa continentale di offset UTC+2 (UTC+3 durante l'ora legale)
 Australia Eastern Time, fuso orario della costa pacifica dell'Australia, di offset UTC+10 (UTC+11 durante l'ora legale)

Fusi orari